Соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями среди мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли с 15 по 17 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

21-летний Консеслус Кипруто принёс Кении золото на этой дистанции на девятых Олимпийских играх подряд. В финале Кипруто побил олимпийский рекорд Джулиуса Кариуки, который был установлен в 1988 году. Впервые в XXI веке на Олимпийских играх на пьедестал в этой дисциплине поднялся белый спортсмен — американец Эван Джагер. Махидин Мехисси-Бенаббад из Франции выиграл медаль на этой дистанции на третьих Олимпийских играх подряд.

В финальном забеге принимали участие олимпийский чемпион 2004 и 2012 годов Эзекиль Кембой (дисквалифицирован) и олимпийский чемпион 2008 года Бримин Кипруто (шестое место).

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

В финальном забеге кениец Консеслус Кипруто установил новый олимпийский рекорд — 8:03,28.

Результаты

Раунд 1

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года